Херман Матинпойка «Хемппа» Пихлаямяки (; , Нурмо, , Финляндия — , , Финляндия) — финский борец вольного и греко-римского стилей, чемпион и призёр Олимпийских игр, чемпион Европы, пятикратный чемпион Финляндии (1927, 1930, 1932, 1936, 1937) по вольной борьбе, призёр чемпионата Европы, чемпион Финляндии (1935) по греко-римской борьбе.

Биография 

Родился в известной борцовской династии. Его двоюродные братья Арви и Пааво были неоднократными чемпионами Финляндии, а двоюродный брат Кустаа одним из выдающихся финских борцов, двукратным чемпионом Олимпийских игр.

На Летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе боролся в категории до 61 килограмма (полулёгкий вес); титул оспаривали 10 человек. Выбывание из турнира проходило по мере накопления штрафных баллов. Схватку судили трое судей, за чистую победу штрафные баллы не начислялись, за победу решением судей при любом соотношении голосов начислялся 1 штрафной балл, за проигрыш решением 2-1 начислялись 2 штрафных балла, проигрыш решением 3-0 и чистый проигрыш карался 3 штрафными баллами. Херманни Пихлаямяки выиграв все встречи, стал олимпийским чемпионом.

На Летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине боролся в категории до 66 килограммов (лёгкий вес); титул оспаривали 15 человек. Турнир проводился по прежним правилам с начислением штрафных баллов. Херманни Пихлаямяки дважды проиграл, оба раза чисто, но количество штрафных баллов позволило ему остаться на третьем месте.

По профессии Херманни Пихлаямяки был полицейским.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Финляндии по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 1932 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1932 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1936 года
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Борцы лёгкого веса
Борцы полулёгкого веса